Anna Karenina, een roman uit 1877 van Leo Tolstoj
Anna Karénina, een toneelstuk uit 1907 van Edmond Guiraud
Anna Karenina (1915), een film van J. Gordon Edwards
Anna Karenina (1935), een film van Clarence Brown
Anna Karenina (1948), een film van Julien Duvivier
Anna Karenina (1967), een film van Aleksandr Zarchi
Anna Karenina (1975), een film van Margarita Pilichina
Anna Karenina (1985), een film van Simon Langton
Anna Karenina (1997), een film van Bernard Rose
Anna Karenina (miniserie), Russische miniserie uit 2009 
Anna Karenina (2012), een film van Joe Wright